Golle ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Golle (* 1934), deutscher Ingenieur für Maschinenbau und Flugzeugtechnik
 Jürgen Golle (* 1942), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Richard Golle (1895–nach 1948), deutscher Radrennfahrer

Gollé ist der Name folgender Orte:
 Gollé, Landgemeinde in Niger